Кекки — село в Джейрахском районе Республики Ингушетия
 Кекки, Валерио — итпльянский лыжник.